Földrajzi nevek

Olaszország (Dél-Tirol, Dolomitok régió)
 Grödeni-völgy: , röviden Gröden, , röviden Gardena
 Grödeni-hágó: , 

Németország
 Gröden (Brandenburg): község Németországban, Elbe-Elster járásban